Такмичење у трчању на 5.000 метара у мушкој конкуренцији на 7. Европском првенству у атлетици 1962. одржано је 13. и 15. септембра у Београду на стадиону ЈНА.

Титулу освојену у Стокхолму 1958, није бранио Жђислав Кшишовјак из Пољске.

Земље учеснице 
Учествовало је 27 такмичара из 15 земаља.

Рекорди 
{| class="wikitable" width=85%
|-
! colspan="6" | Рекорди пре почетка Европског првенства 1962.
|-
| Светски рекорд
| rowspan="2" | Владимир Куц || rowspan="2" | 
| rowspan="2" | 13:35,0
| rowspan="2" | Рим, Италија 
| rowspan="2" | 13. октобар 1957.
|- 
| Европски рекорд|- 
| Рекорди европских првенстава| Жђислав Кшишовјак || 
| 13:53,4
| Стокхолм, Шведска
| 23. август 1958.
|-
! colspan="6" | Рекорди после завршетка Европског првенства 1962.
|-
| rowspan="2" | Рекорди европских првенстава
| Питер Кубицки || 
| rowspan="2" | 13:53,4
| rowspan="2" | Београд, Југославија
| rowspan="2" | 13. септембар 1962.
|-
| Пјотр Болотњиков || 
|}

 Освајачи медаља 

 Сатница 

 Резултати 
 Квалификације 
У квалификацијама такмичари су били подељени у три групе. За финале су се квалификовали по 4 првопласирана из сваке група (КВ''').

Финале

Види још

Референце 

Европско првенство у атлетици на отвореном 1962.
Трка на 5.000 метара на Европском првенству у атлетици на отвореном